Velaine kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Velaine-en-Haye, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est, 
 Velaine-sous-Amance, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est,